RTL II, Duitse televisiezender.
Den 2. RTL, Luxemburgse televisiezender.
RTL2 (Frankrijk), Franse radiozender.
RTL 2 (Kroatië)